Sainte-Félicité kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Sainte-Félicité (kommun i Kanada, Bas-Saint-Laurent), Québec, 
 Sainte-Félicité (kommun i Kanada, Chaudière-Appalaches), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar